een plaats in Frankrijk; zie Clarens (Frankrijk)
 een plaats in Zuid-Afrika; zie Clarens (Zuid-Afrika)
 een plaats in Zwitserland; zie Clarens (Zwitserland)